Aaron William Cresswell, né le  à Liverpool, est un footballeur international anglais qui évolue au poste de défenseur à West Ham United.

Biographie 
Le , il signe un contrat de trois ans avec Ipswich Town, après trois saisons passées à Tranmere Rovers. Lors de la saison 2012-2013, il participe à tous les matchs de championnat en tant que titulaire. Le , son contrat est renouvelé et il est désormais lié à Ipswich jusqu'en 2017.

Le , il s'engage pour cinq ans avec West Ham United. En 2014-2015, il participe à l'intégralité des trente-huit matchs de Premier League avec West Ham.

Statistiques

Palmarès

Distinction personnelle 
 Membre de l'équipe-type de D2 anglaise en 2014.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international anglais
Joueur du Tranmere Rovers FC
Joueur de l'Ipswich Town FC
Joueur du West Ham United FC
Naissance en décembre 1989
Naissance à Liverpool